Sławiński oder Slawinski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sławiński (* 1935), polnischer Komponist
 Agnieszka Slawińska (* 1978), polnische Opernsängerin (Sopran)
 Andi Slawinski (* 1976), deutscher Schauspieler
 Andrzej Sławiński (* 1951), polnischer Finanzwissenschaftler
 Bohdan Sławiński (* 1977), polnischer Schriftsteller
 Irena Sławińska (1913–2004), polnische Theaterwissenschaftlerin
 Marcin Sławiński (* 1951), polnischer Schauspieler und Regisseur